Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Châtellier – Ille-et-Vilaine
Le Châtellier – Orne